Das 100. Indianapolis 500 (offiziell 100th Running of the Indianapolis 500 presented by PennGrade Motor Oil) auf dem Indianapolis Motor Speedway, fand am 29. Mai 2016 statt und ging über eine Distanz von 200 Runden à 4,023 km, was einer Gesamtdistanz von 804,672 km entspricht.

Bericht 
Mit einer perfekt ausgeführten Strategie von Teamchef Bryan Herta, hatte der Rookie Alexander Rossi das 100. Indy 500 der Geschichte gewonnen. Vor ihm haben erst neun Rookie das Rennen gewinnen können beim ersten Start. Der ehemalige Formel-1-Fahrer Rossi fuhr 36 Runden im letzten Stint, er sparte Sprit und ersparte sich so einen Boxenstopp. Während der letzten Gelbphase im Rennen tankten seine Verfolger Carlos Muñoz, Josef Newgarden und Tony Kanaan nochmals. Schlussendlich gewann Rossi mit dem letzten Tropfen Benzin im Tank das Rennen mit knapp 4,5 Sekunden Vorsprung auf Muñoz. Pech hatte Vorjahressieger Juan Pablo Montoya, der bereits nach 63 Runden einen Unfall hatte und die erste Gelbphase des Rennens auslöste. Für Montoya bedeutete der Unfall das frühe Aus und er landete in der Schlusswertung auf dem 33. und letzten Rang.

Klassifikationen

Start

Endergebnis 

(R)=Rookie / 6 Gelbphasen für insgesamt 46 Rd.

Weblinks 

 Offizielle Website INDYCAR: https://indycar.com/

Einzelnachweise 

2016
Rennen der IndyCar Series 2016
Sportveranstaltung in Speedway (Indiana)
Indianapolis Motor Speedway